Der Begriff Wurfgewicht steht für:

 eine Kenngröße einer Angelrute, welche Grenzbereiche einer Gewichtsbelastung durch Köder und Montagen beschreibt
 das Gesamtgewicht der Jungtiere eines Wurfes, siehe Wurf (Fortpflanzung)
 das Gewicht des Hammers beim Hammerwurf
 das Gewicht des Sprengkopfs, den eine Interkontinentalrakete befördern kann
 die Beschwerung am einen Ende einer Wurfleine in der Nautik